Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Blinstrub – polski urzędnik
 Longin Blinstrub – polski ekonomista
 Władysław Blinstrub – polski wojskowy